Le district de Tiexi (铁西) est une subdivision administrative de la province du Jilin en Chine ;
 Le district de Tiexi (铁西) est une subdivision administrative de la ville d'Anshan dans la province du Liaoning en Chine ;
 Le district de Tiexi (铁西) est une subdivision administrative de la ville de Shenyang dans la province du Liaoning en Chine.

Homonymie de toponyme